Kossèye steht für:

 Kossèye (Banibangou), Weiler in der Gemeinde Banibangou in Niger
 Kossèye (Niamey I), Dorf im Arrondissement Niamey I der Stadt Niamey in Niger
 Kossèye, Dorf im Arrondissement Niamey V der Stadt Niamey in Niger, siehe Kossey (Niamey V)

Siehe auch:
 Kossey (Begriffsklärung)